Amerikai Egyesült Államok
Lochiel (Arizona)
Lochiel (Indiana)
Lochiel (Pennsylvania)
Lochiel (Wisconsin)
 Ausztrália
Lochiel (Dél-Ausztrália)
 Dél-afrikai Köztársaság
Lochiel (Mpumalanga)
 Új-Zéland
Lochiel (Új-Zéland)